Lemmens är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hinrich Lemmens
 Jacques-Nicolas Lemmens

Tyska efternamn